Алекса́ндр Бойцо́в:
 Бойцов, Александр Герасимович (1904—1977) — военный деятель, Герой Советского Союза.
 Бойцов, Александр Ильич (род. 1950) — судья Конституционного суда РФ.